Хуэйсянь (Хэнань) (辉县) — городской уезд городского округа Синьсян провинции Хэнань (КНР).
 Хуэйсянь (Ганьсу) (徽县) — уезд городского округа Луннань провинции Ганьсу (КНР).